Centrale hydroélectrique de Ruzizi peut faire référence à l'un des éléments suivants : 

 Centrale hydroélectrique de Ruzizi I
 Centrale hydroélectrique de Ruzizi II
 Centrale hydroélectrique de Ruzizi III, une centrale hydroélectrique proposée avec une capacité d'installation prévue de 147 mégawatts fois terminée.
 Centrale hydroélectrique de Ruzizi IV, une centrale hydroélectrique proposée, avec une capacité d'installation prévue de 287 mégawatts une fois terminée.

Ruzizi
Ruzizi